МПИ — Московский полиграфический институт, ныне Московский государственный университет печати.
 МПИ — Магистральный параллельный интерфейс — системный интерфейс вычислительных машин семейства ДВК и Электроника 60.
 МПИ — Марийский политехнический институт, ныне Поволжский государственный технологический университет.
 МПИ — месторождения полезных ископаемых.